The Nest steht für:
 The Nest (1927), US-amerikanischer Film von William Nigh aus dem Jahr 1927 
 The Nest (1988), US-amerikanischer Film von Terence Winkless aus dem Jahr 1988 
 The Nest – Alles zu haben ist nie genug, britisch-kanadischer Film von Sean Durkin aus dem Jahr 2020 (Originaltitel)
 The Nest (Fernsehserie), britische Fernsehserie aus dem Jahr 2020